Il doppio  dell'Abierto Internacional Ciudad de Cancun 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Andre Begemann e Leonardo Tavares erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Víctor Estrella e Santiago González hanno battuto in finale Rainer Eitzinger e César Ramírez 6–1, 7–6(3).

Teste di serie

  Víctor Estrella /  Santiago González (campioni)
  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (primo turno)

  Júlio César Campozano /  Brian Dabul (semifinali, ritiro)
  Facundo Bagnis /  Diego Junqueira (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Internacional Ciudad de Cancun 2010